Stella Rossa (ital. „Roter Stern“) bezeichnet:

 Stella Rossa tipp3, eine österreichische Fußballmannschaft
 Stella Rossa (Partisanengruppe), eine italienische Partisanengruppe